Хайнал(ь) — венгерская фамилия, также распространена в странах, ранее бывших частями Австрийской империи.
 Хайналь, Иво — австрийский лингвист
 Хайналь, Тамаш — футболист

Разное 
 Линия Хайнала, :en:Hajnal line, в социологии и демографии — условная граница в Европе между территориями с поздним браком, низкой рождаемостью и смертностью — и территориями с противоположной тенденцией.